Der Eskişehir Cup 2013 war ein Tennisturnier, das vom 15. bis 21. Juli 2013 in Eskişehir stattfand. Es war erstmals Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 13. und 14. Juli 2013 statt. Bei dieser wurden in zwei Runden aus 12 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Alexander Kudrjawzew
 David Rice
 Filip Veger
 Alexandros Jakupovic

Als Lucky Loser rückten folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Gilad Ben Zvi
 Jaime Pulgar García

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 153 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 147 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 64 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Eskişehir